S.E.T.I. — студийный альбом норвежской блэк-металической группы The Kovenant, изданный в 2003 году.

Об альбоме 
Альбом выпущен на лейбле Nuclear Blast и представляет собой экспериментальный метал с заметным уклоном в индастриал и EBM. Помимо электронных инструментов, в некоторых песнях («Planet of the Apes», «Acid Theatre») ведущую роль продолжают играть гитары. Тяжёлые композиции напоминают творчество White Zombie и Disturbed, а вокальные партии — синт-рок Theater of Tragedy.

Лора Тейлор из канадского журнала Exclaim! назвала альбом вторичным и порекомендовала группе «отложить свою карту и поискать собственный путь». Михаэль Эделе (Laut.de) также посетовал, что пластинка «не блещет изобретательностью», отметив дефицит идей авторов.

Список композиций 
 Cybertrash — 5:57
 Planet of the Apes — 4:04
 Star By Star — 4:23
 Via Negativa — 5:59
 Stillborn Universe — 5:23
 Acid Theatre — 4:10
 The Perfect End — 6:50
 Neon — 5:45
 Keepers of the Garden — 5:49
 Pantomime — 6:23
 Hollow Earth — 5:43
 Industrial Twilight — 7:02

Бонус-треки 
 Subtopia — 5:29
 The Memory Remains (Metallica cover) — 4:32

Участники записи 
 Стиан Арнесен — вокал, бас, клавишные
 Амунд Свенссон — гитара, клавишные, программирование
 Яан Аксель фон Бломберг — ударные

Приглашённые участники 
 Эйлин Куппер — сопрано
 Ян Казда — бас
 Эрик Люнгрен — программирование
 Сигги Бемм — дополнительный бас

Примечания 

Альбомы The Kovenant
Альбомы Nuclear Blast Records